Musée du Papier Peint ist der Name von

 Musée du papier peint de Rixheim, Tapetenmuseum in Rixheim
 Musée du papier peint (Mézières), Tapetenmuseum in Mézières